Drakbåts-VM för landslag 1997 anordnades av IDBF mellan 12 och 15 juni i Hongkong. Distanserna var 250 meter, 500 meter och 1000 meter. Det tävlades enbart i tjugomannabåtar i dam-, mixed- och open-klasser.

Medaljtabell
Resultatlista

Resultat
Resultatlista

Referenser

Kanotsport
1997 i Hongkong
Sportåret 1997
Sportevenemang i Hongkong